Třídění může označovat:
 Třídění obecně – kategorizace (seskupování) objektů podle podobných vlastností
 Třídění odpadu pro účely recyklace nebo likvidace
 Třídění (řazení, uspořádávání) záznamů v informatice
 Třídění z hlediska stability v evoluční biologii
 Třídění diskrétních součástek v elektronice
 Mezinárodní desetinné třídění ke kategorizaci knih a dokumentů a k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech

Související rozcestníky 
 Klasifikace